Зелёный город — топоним:

Прямое использование 
 Зелёный Город — город Московской области в 1930—1936 годах.
 Зелёный Город — посёлок в России, в составе Нижегородского района Нижнего Новгорода.
 Зелёный город — посёлок в России, в составе Адлерского района города Сочи.
 Зелёный город — вымышленный город из трилогии Николая Николаевича Носова о Незнайке.
 «Зелёный город» — концепция Ле Корбюзье

Производные названия 
 Зеленоград (Зеленоградский административный округ) — административный округ Москвы (ранее город и район Москвы).
 См. также .
 Зеленоградск — город в России, административный центр Зеленоградского района Калининградской области.
 Зеленоградский — посёлок в России, в Московской области.

См. также